Backus (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 John W. Backus (Filadèlfia, 1924 - Oregon, 2007), informàtic estatunidenc 
 Forma de Backus i Naur
 Forma de Backus i Naur Ampliada